Эммануэль Экпо (; ) — нигерийский футболист, атакующий полузащитник новозеландского клуба «Истерн Сабербз».

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру провёл в клубе «Калабар Роверс». На профессиональном уровне стал играть за команду «Аква Юнайтед», а позже и за «Эньимбы».

15 апреля 2008 подписал контракт с клубом «Коламбус Крю». 28 июня того же года отметился дебютным голом в игре против «Колорадо Рэпидз». В составе команды в 2008 году выиграл Кубок MLS и Supporters’ Shield (в 2009 вновь победили).

В декабре 2011 года стал свободным агентом, когда отказался подписывать новый контракт с американским клубом. В феврале 2012 года подписал трехлетний контракт с норвежской командой «Молде», которой руководил Уле Гуннар Сульшер.

В июле 2014 года, после двух с половиной сезонов с «Молде», перешёл в «Хёугесунн». В конце сезона 2014 после истечения контракта покинул клуб.

В октябре 2016 года Экпо стал игроком новозеландского клуба «Истерн Сабербз».

Международная карьера 
Принимал участие в квалификационных матчах на Африканские игры в 2007 году и на летние Олимпийские игры в 2008 году. Был включен в состав олимпийской сборной Нигерии на финальный турнир летние Олимпийские игры 2008 года, где во всех 6 матчах нигерийской команды выходил на замену во втором тайме.

6 сентября 2011 года сыграл первый и единственный матч за национальную сборную Нигерии. Он сыграл 20 минут в товарищеском матче против сборной Аргентины, которая победила в той игре со счётом 3:1.

Клубная статистика

Достижения

Клубные

«Коламбус Крю» 
 Обладатель Кубка MLS: 2008
 Обладатель Supporters’ Shield: 2008, 2009

«Молде» 
 Чемпион Норвегии: 2012
 Обладатель Кубка Норвегии: 2013

Международные 
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте MLS

Футболисты Нигерии
Игроки олимпийской сборной Нигерии по футболу
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки ФК «Аква Юнайтед»
Игроки ФК «Эньимба»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК «Истерн Сабербз»
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года